Krček je zdrobnělina slova krk, která má více významů:

část lidského těla
 děložní krček, také děložní hrdlo lat. cervix uteri – kaudální válcovitá část dělohy, na níž je upnuta pochva
 krček kosti – zúžená část některých kostí náchylná ke zlomenině, na níž zpravidla navazuje hlavice
 zubní krček, lat. collum dentis – část zubu mezi korunkou a kořenem

příjmení osob
 Krček (příjmení)

jiný význam
 přeneseně zúžená část některých předmětů

Rozcestníky - příjmení